New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2006 – trzydziesta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 14–15 stycznia 2006 roku w Queenstown.

Turniej z udziałem szesnastu drużyn odbył się na Queenstown Recreation Ground. Tytuł mistrzowski obronił zespół Auckland.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006
2006 w rugby union
2006 w Nowej Zelandii